Příjmení Mauder nosí více různých osobností:
 Bruno Mauder (1877–1948) – bavorský sklářský výtvarník ve Zwieselu
 Jeroným Mauder (1849–1900) – český zlatník a klenotník, bratr Josefův
 Josef Mauder (1854–1920) – český sochař a malíř

Německá příjmení